

Astronomia
 Maxwell Montes – massiccio montuoso presente sulla superficie di Venere
 12760 Maxwell – asteroide della fascia principale
 Maxwell – cratere lunare

Aziende
 Maxwell Motor Company – Casa automobilistica statunitense

Fisica
 Maxwell – unità di misura del flusso magnetico nel sistema cgs, corrispondente nel Sistema Internazionale al weber.
 Equazioni di Maxwell – equazioni che governano i fenomeni elettromagnetici

Geografia
Nuova Zelanda
 Maxwell – città dell'Isola del Nord

Stati Uniti d'America
 Maxwell – census-designated place della Contea di Colusa, California
 Maxwell – città della Contea di Story, Iowa
 Maxwell – villaggio della Contea di Lincoln, Nebraska
 Maxwell – villaggio della Contea di Colfax, Nuovo Messico

Onomastica
 Maxwell – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
Nome
 Maxwell – musicista statunitense
 Maxwell – rapper statunitense
 Maxwell Scherrer Cabelino Andrade – calciatore brasiliano, nato nel 1981
 Emaxwell Souza de Lima – calciatore brasiliano, nato nel 1995

Cognome
 Byron Maxwell – giocatore di football americano statunitense
 Carman Maxwell – animatore e doppiatore statunitense
 Cedric Maxwell – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Charles Maxwell – attore statunitense
 Chris Maxwell – calciatore gallese
 Elsa Maxwell – giornalista, pianista e scrittrice statunitense
 Frank Maxwell – attore statunitense
 James Clerk Maxwell – fisico scozzese
 Jan Maxwell – attrice statunitense
 John Maxwell – produttore cinematografico britannico
 John Maxwell – golfista statunitense
 John Grenfell Maxwell – militare britannico
 Justin Maxwell – giocatore di baseball statunitense
 Lois Maxwell – attrice canadese
 Marilyn Maxwell – attrice statunitense
 Monica Maxwell – cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Norm Maxwell – rugbista a 15 e allenatore di rugby neozelandese
 Robert Maxwell, V Lord Maxwell – nobile, militare e politico britannico
 Ronald F. Maxwell – regista, sceneggiatore, produttore cinematografico ed attore statunitense
 Valentino Maxwell – cestista statunitense naturalizzato italiano
 Vernon Maxwell – cestista statunitense
 Vernon Leroy Maxwell – giocatore di football americano statunitense
 William Maxwell – calciatore e allenatore di calcio scozzese

Storia
 Clan Maxwell – famiglia scozzese